Le palet de vache est un fromage français originaire de Normandie.

Description 
Fromage au lait cru, à pâte molle à croûte fleurie, il se présente sous la forme d'un disque plat d'une dizaine de centimètres de diamètre et de deux centimètres d'épaisseur. Sa texture est crémeuse, son goût est doux et il dégage une odeur de champignon frais et de foin. 

Il peut se consommer toute l'année et s'accompagne d'un vin rouge léger.

Références 

Fromage au lait cru
Fromage à pâte molle à croûte fleurie
Fromage français